Xerxes er navnet på to persiske konger:
 Xerxes 1., som regerede 485-465 f.Kr.
 Xerxes 2., som regerede 45 dage i år 424 f.Kr.
Xerxes kan også hentyde til:
 Serse – en opera af Händel, som på dansk kaldes Xerxes
 Xerxes (tv-serie), svensk tv-serie fra 1988